Михаи́л Абра́мович Гершензо́н (8 июня 1900 — 14 августа 1942) — русский советский писатель, переводчик и литературный критик
. Племянник литературоведа М. О. Гершензона.

Биография 
Родился в Одессе в семье педиатра Абрама Осиповича Гершензона и его жены Беллы Гершензон. Окончил гимназию в Одессе, три года учился на естественном отделении Новороссийского университета. Увлёкшись литературой, в 1921 году поступил в ВЛХИ. По окончании в 1925 году был оставлен при институте для научной работы, вёл там практикум по строфике, подготовил к публикации книги «Композиция стихотворного материала» и «Теория художественного перевода» (в связи с закрытием ВЛХИ они остались неизданными). Член СП СССР с 1934 года. Работал редактором детской литературы в Госиздате, затем в Детгизе.

Творчество и переводы книг зарубежных авторов 
Опубликовал повесть «Робин Гуд» по мотивам средневекового английского фольклора, книгу занимательных задач «Головоломки профессора Головоломки», «Две жизни Госсека» о композиторе Франсуа Жозефе Госсеке и Великой французской революции.

Автор вольного перевода «Сказок дядюшки Римуса» Джоэля Харриса (1936), по поводу которого писатель Александр Етоев замечает: «Имя Михаила Абрамовича Гершензона можно смело ставить на обложку „Сказок дядюшки Римуса“ рядом с именем Джоэля Харриса. <…> Невозможно уже представить Братца Кролика, Братца Лиса, Матушку Мидоус, Братца Черепаху и других персонажей сказки иначе, чем они существуют у Гершензона». После войны вышла книга Гершензона, собранная вдовою писателя, основанная на его письмах и записных книжках «Год на войне».

Гершензон переводил также новеллы Вашингтона Ирвинга.

На фронтах Великой Отечественной Войны 
С июля 1941 года политработник, переводчик 8-й Московской стрелковой дивизии 5-й армии Западного фронта. 8 августа 1942 года был тяжело ранен в бою и вскоре умер в госпитале.

Похоронен Гершензон в братской могиле в селе Никольское, Шаховского района Московской области (место перезахоронения 1983 года).

Память 
К 70-летию Победы и в год литературы в России управой района Восточное Измайлово и библиотекой 79 организована экспозиция в Измайловском парке, в рамках которой поставлена мемориальная табличка М. А. Гершензону.

В селе Никольское, на месте перезахоронения, в 2016 году потомками писателя установлен памятный знак и посажено дерево.

Семья 
Сын — Евгений Гершензон (1930—2001), физик, профессор МПГУ, лауреат Государственной премии СССР.

Внуки — физик, предприниматель Владимир Гершензон и физик Михаил Гершензон.

Сочинения 
 Товарищ Метр / Рис. В. Алфеевского и Т. Лебедевой. .; .: Госиздат, 1930
 Конвейер лжи / Рис. А. Каневского. .: Молодая гвардия, 1931.
 Да здравствует Лефланшек! .; ., 1934 (повесть).
 Дедушка Джо. ., 1935.
 Всезнайкины загадки / Рис. А. Каневского. .: Детиздат, 1936.
 Земляное яблоко. История картофеля. .; ., 1940.
 Головоломки профессора Головоломки / Рис. Л. Смехова. .; ., Государственное издательство детской литературы Наркомпечати РСФСР, 1943.
 Робин Гуд (переизд.: Робин Гуд / Рис. Г. Калиновского. .: Детская литература, 1966).

Примечания 

Детские писатели по алфавиту
Детские писатели СССР
Детские писатели России
Писатели России по алфавиту
Русские писатели XX века
Переводчики прозы и драматургии на русский язык
Переводчики с английского языка
Политработники Великой Отечественной войны
Выпускники Одесских гимназий Российской империи
Выпускники ВЛХИ
Умершие от ран
Писатели России XX века
Авторы Литературной энциклопедии